Руохолахті (квартал) — квартал району Кампінмальмі у Гельсінкі
 Руохолахті (станція метро) — станція Гельсінського метрополітену